Селища міського типу:
 Залізничне — Вінницька область, Козятинська міська рада
 Залізничне — Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Залізничне — Запорізька область, Гуляйпільський район

 Залізничне — колишнє смт кол. Залізничної селищної ради (нині Довгинцівського р-ну) Криворізької міської ради, зняте з обліку 18 листопада 1997 року
Села:
 Залізничне — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Залізничне — Кіровоградська область, Вільшанський район
 Залізничне — Луганська область, Ровеньківська міська рада
 Залізничне — Одеська область, Болградський район
 Залізничне — Одеська область, Роздільнянський район (до 17 липня 2020 року Великомихайлівський район)
 Залізничне — Полтавська область, Полтавський район
Селища:
 Залізничне — Сумська область, Конотопський район
 Залізничне — Сумська область, Лебединський район
 Залізничне — Харківська область, Чугуївський район
 Залізничне — Херсонська область, Генічеський район

 Залізничне — колишнє селище, нині місцевість Кодима (Одеська область)
Місцевість:
 Залізничне — історична місцевість в Подільському районі Полтави
Пункт пропуску:
 Залізничне — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Молдовою